Ciudad Quesada puede referirse a:

Ciudad Quesada, población de la provincia de Alajuela (Costa Rica);
Ciudad Quesada, una pedanía del término municipal de Rojales, en la provincia de Alicante (España).
Ciudad Quesada, municipio 17 del Departamento de Jutiapa, (Guatemala).